Немецкие подводные лодки
U-155 (1917)
U-155 (1941)